Lejonorden, Löweorden eller Order of the Lion kan avse:

Lejonorden
 Finlands Lejons orden
 Nederländska Lejonorden
 Norska Lejonorden
 Kungliga Lejonorden – en orden i Belgien
 Lejon- och solorden (Persien)
 Vita lejonets orden (Tjeckien)
 Nassauska Gyllene lejonets orden
 Gyllene Lejonets husorden – en orden instiftad av Fredrik II av Hessen-Kassel
 Henrik Lejonets orden

Löweorden
 Zähringer Löwenorden – en riddarorden i fem klasser instiftad den 26 december 1812 i Baden

Order of the Lion
 Order of the Lion (Malawi)
 Order of the Lion (Senegal)